Dinnebier ist der Familienname folgender Personen:
 Antonia Dinnebier (* 1958), deutsche Landschaftsplanerin und Autorin
 Johannes Dinnebier (1927–2021), deutscher Lichtplaner
 Käte Dinnebier (1931-2010), deutsche Gewerkschafterin
 Otto Dinnebier (1926–1976), deutscher Pianist, Komponist und Kapellmeister
 Uwe Dinnebier (* 1963), deutscher Unternehmer, Gründer der Dinnebier Gruppe

Siehe auch: Dünnebier